Humbert kan syfta på:

 Humbert – ett namn samt personer med namnet 
 Humbert, Pas-de-Calais – kommun i departementet Pas-de-Calais, Frankrike.
 Humbert Creek – vattendrag i delstaten Western Australia, Australien.
 Humbert River – flod i delstaten Northern Territory, Australien.
 Humbert River Airport – flygplats i delstaten Northern Territory, Australien.
 Humbert (släkte) – ett stekelsläkte
 Humbert Aviation – fransk flygplanstillverkare.

Matematiska termer
 Humbertpolynom – uppkallad efter Pierre Humbert (1891–1953).
 Humberts serie – uppkallad efter Pierre Humbert (1891–1953).
 Humbertyta – uppkallad efter Marie Georges Humbert.